Insieme al fratello Ronald Nathan Bell (nato il 1º novembre 1951), ha fondato il gruppo Kool & the Gang nel 1968.

Collegamenti esterni